Эд Кон (; род. 24 июля 1963, Чикаго, США) — американский пауэрлифтер, прозванный «величайшим пауэрлифтером в истории». Автор более 20 мировых рекордов в 4 весовых категориях. Один из ведущих популяризаторов пауэрлифтинга в США и во всем мире в целом.

Рекорды

Личные рекорды 

 Приседания — 437,5 кг
 Жим лежа — 262 кг
 Становая тяга — 409 кг при весе 99,8 кг
 Сумма рекордов — 1108,5 кг

Кроме того, выступая на соревнованиях, проводимых под эгидой WPO в 2001 году, Эд зафиксировал 471 кг в приседаниях со штангой, однако по правилам IPF этот результат считать было нельзя: глубина приседаний была неудовлетворительной.

Ссылки 
 Ed Coan at American Strength Legends
 Ode to the Power King Ed Coan! at RXMuscle.com
 Interview with Ed Coan
 Список выступлений
 Тренировка жима штанги лежа по Эду Коэну

Пауэрлифтеры США
Чемпионы мира по пауэрлифтингу